Agnieszka Radwańska – ex tennista polacca
 Urszula Radwańska – tennista polacca
 Zofia Radwańska-Paryska – botanica polacca